Le designazioni di Bayer k Velorum e K Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

k Velorum (HD 79940)
K Velorum (HD 80456)